Grand Prix Holandii 1971 (oryg. Grote Prijs van Nederland) – 4. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1971, która odbyła się 20 czerwca 1971, po raz 17. na torze Zandvoort.

19. Grand Prix Holandii, 17. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyścig

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Holandia
1971
1971 w Holandii